Иоанн XVIII (; в миру Джованни Фазано () или Иоанн Фазаний (); ? — 18 июля 1009, ) — папа римский с января 1004 года по 18 июля 1009 года.

Биография

Ранние годы 
Иоанн родился в городке Рапаньяно близ Асколи-Пичено, до посвящения Фазаниус. Он был сыном римского священника по имени Лев и его жены Стефании. Считается, что он был избран по воле Иоанна II Кресценция (умер в 1012 году), главы самой могущественной семьи в городе и, возможно, родственника Иоанна. Он был избран на Рождество, а рукоположён в следующем месяце.

Понтификат 
Сравнительно продолжительное правление Иоанна было спокойно и ничем не примечательно, так как папа вынужден был балансировать между семьёй Кресценциев, императором Генрихом II Святым и маркграфом Ардуином, а Рим страдал от чумы и набегов сарацин.

Отношения с христианскими королевствами 
При Иоанне XVIII император Генрих II Святой был коронован королём Италии. Церемония прошла в Павии. Жители, однако, восстали, раздраженные засильем в городе немецких войск. Реакция Генриха была суровой: восстание было подавлено.

Хронист Титмар Мерзебургский (975—1018) указывал, что Иоанн очень хотел, чтобы Генрих II посетил Рим и упрашивал того сделать это в 1004 году, чтобы быть коронованным в Риме, но Иоанн Кресценций этому противился.

Церковные дела 
Иоанн был не просто креатурой Кресценциев, сохранился ряд документов, которые показывают, что он пытался предпринять серьезные шаги по реформированию Церкви. Он стремился урегулировать споры между церквями Рима и Константинополя, в частности, Патриарх Константинопольский Сергий II (999—1019) вернул имя папы Римского в диптихи. Считается, что на это повлиял Иоанн Кресценций, близкий к византийцам.

В 1007 году папа с разрешения Генриха II основал епархию в Бамберге (Бавария). Император хотел, чтобы эта епархия стала базой для христианизации славянских переселенцев на Верхнем Майне. Папа сам активно поощрял миссионерство среди славян.

В конце 1007 года папа узнал, что французские епископы Леотерик и Фульк Орлеанский угрожают привилегиям аббатства Флёри. Он вызвал обоих епископов в Рим и пригрозил отлучением в случае продолжения нападок. Он также предупредил короля Роберта II, чтобы он не поощрял действия епископов.

Следуя примеру папы Иоанна XV, Иоанн XVIII в середине 1004 года торжественно канонизировал пятерых польских мучеников — Бенедикта, Иоанна, Исаака, Матфея и Христиана. Он также присвоил паллий архиепископам Трира и Кентербери.

Иоанн XVIII скончался 18 июля 1009 года в Риме.

Литература 
 
 Claudio Rendina. I Papi — storia e segreti, Newton&Compton Editori, Ariccia, 2005.

 

Кардиналы Сильвестра II
Персоналии:Бамберг
Церковные деятели XI века
Папы римские, отрёкшиеся от сана